Паспорт гражданина Киргизии выдается гражданам страны с целью выезда за границу.

Визовые требования 

В 2016 году граждане Киргизии могли въехать без предварительного получения визы в 58 стран и территорий, в результате чего кыргызский паспорт занял 79-е место в мире согласно Индексу паспортов. Тревел-блогер из Кыргызстана поделился личным опытом трудностей, с которыми пришлось столкнуться при поездках с киргизским паспортом.

Примечания 

Право Киргизии
Государственное устройство Киргизии
Киргизия